Homberg kan syfta på:

Geografi

Schweiz 

 Homberg, Schweiz, ort och kommun, Bern,

Tyskland 

 Homberg (Efze), stad, Hessen, Regierungsbezirk Kassel, 
 Homberg (Ohm), stad, Hessen, Regierungsbezirk Gießen, 
 Homberg, Westerwald, ort och kommun i Rheinland-Pfalz, 
 Homberg, Kusel, ort och kommun i Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz,